Aleks steht für:

 Aleks Branch, Fluss im US-Bundesstaat North Carolina

ALEKS steht als Abkürzung für:
 ALEKS (Assessment and LEarning in Knowledge Spaces), eine webbasierte Anwendung für überwachtes computerunterstütztes Lernen

Siehe auch:
 Alec
 Alex

Abkürzung